Jarinu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jarinu (ort), São Paulo, 
 Jarinu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar